

Patronyme

 Alexander Merkel, né le , est un footballeur kazakh d'origine allemande.
 Angela Merkel, née Kasner le  à Hambourg, est une femme politique allemande membre de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) et depuis le  chancelière fédérale d'Allemagne.
 voir 
 Garlieb Merkel, né le  à Lēdurga, Lettonie et mort le  à Depkinshof (près de Riga), est un écrivain germano-balte.
 Gustav Adolf Merkel (1827-1885) est un organiste et compositeur allemand.
 Max Merkel (1918-2006) est un footballeur autrichien.
 Tess Merkel (née en 1970), chanteuse et actrice suédoise.
 Una Merkel est une actrice américaine née le  à Covington dans le Kentucky (États-Unis), décédée le  à Los Angeles (États-Unis).

Toponyme 

 Merkel, ville du comté de Taylor, au Texas (États-Unis).

Autres
 Les cellules de Merkel sont des cellules du système neuroendocrinien diffus.
Carcinome à cellules de Merkel

Patronyme allemand
Patronyme alsacien